Abella est un patronyme porté notamment par :

 Abella,  également connue sous le nom d'Abella de Salerne, femme médecin italienne du milieu du  ;
 Alex Abella (1950-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Carlos Abella (1986-), gardien de but colombien ;
 Carlos Samuel Blixen Abella (1936-), ancien joueur uruguayen de basket-ball ;
 Charles Abella (1879-1961), architecte français ;
 Damià Abella Pérez (1982-), joueur de football catalan ;
 Irving Abella (1940-2022), auteur, historien et professeur canadien ;
 José Abella y Garaulet (1800-1884), peintre espagnol ; 
 Rosalie Abella (1946-), juge de la Cour suprême du Canada.

Patronyme juif